Гагаузите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 31 923 души, или 0,06 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на гагаузите според преброяванията на населението в Украйна през годините:

Бесарабия 

Численост и дял на гагаузите по райони и градове с областно значение, според преброяването на населението през 2001 г.:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост на гагаузите според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Роден език 
Роден език сред определилите се за гагаузи при преброяванията на населението през годините:Всеукраїнський перепис населення 2001. Розподіл населення за національністю та рідною мовою

Източници 

Етнически групи в Украйна